«Love Me Like You Do» () — песня английской певицы и композитора Элли Голдинг, вышедшая в качестве 2-го сингла с саундтрека к американскому фильму Пятьдесят оттенков серого (2015). Авторами песни выступили Макс Мартин, Саван Котеха, Илья Салманзаде, Ali Payami и Туве Лу. Сингл достиг первого места в хит-парадах Великобритании, Ирландии, Швеции и Шотландии и попал в десятку лучших в Австралии (Australian Singles Chart), Бельгии, Дании, Новой Зеландии (New Zealand Singles Chart), Норвегии, Финляндии,.

История 
«Love Me Like You Do» получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Саманта Гроссман (Samantha Grossman) из журнала Time назвала песню «страстной» и крупным вкладом в саундтрек фильма Fifty Shades. Райан Рид (Ryan Reed) из журнала Rolling Stone высказал мнение, что «результаты [песни] грандиозны, учитывая чувственную основу фильма».

Награды и номинации 
«Love Me like You Do» была номинирована на 2015 Teen Choice Award в категории «Song from a Movie or TV Show», но в итоге проиграла «See You Again» из фильма Форсаж 7 , в исполнении Уиз Халифа и Чарли Пута. Она также была номинирована на 2015 MTV Europe Music Award в категории «Best Song», но уступила песне Тейлор Свифт с песней «Bad Blood». На церемонии 2015 BBC Music Awards, песня была номинирована в категории song was nominated for «Song of the Year», уступив «Take Me to Church» в исполнении Холзи. Она выиграла награду в категории «Best International Song» на церемонии 2015 Los Premios 40 Principales. Песня также получила номинацию в категории «Favorite Song of the Year» на 42-я церемония награждения премии People’s Choice Awards, уступив «What Do You Mean?» (Джастин Бибер). Она также получила две номинации на 58-й церемонии «Грэмми»: Лучшее сольное поп-исполнение (уступив Эд Ширану с песней «Thinking Out Loud») и Best Song Written for Visual Media (уступив фильму песне «Glory» из фильма Сельма, в исполнении Джона Ледженда и рэпера Common), стала первой для Голдинг номинацией. Песня также была номинирована на Золотой глобус на его 73-й церемонии в категории Лучшую песню, но уступила песне «Writing’s on the Wall» из фильма Спектр, в исполнении Сэма Смита.

Коммерческий успех 
В Великобритании сингл «Love Me Like You Do» дебютировал на № 1 с тиражом в первую неделю более 172,000 копий. Он стал её вторым чарттоппером в Англии и первым бестселлером 2015 года (на ту дату).

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «Love Me Like You Do» поставил режиссёр Джорджия Хадсон (Georgia Hudson), а его премьера прошла 22 января 2015 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2015 года
Песни 2015 года
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы Polydor Records
Песни, написанные Максом Мартином
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни Элли Голдинг
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Электропоп-баллады